Serra do Mendanha - no Rio de Janeiro

Pessoas
Álvaro de Mendaña de Neira - navegador espanhol
Joaquim José Mendanha - músico e professor brasileiro

Localidades

Bairros
Mendanha (Diamantina)
Mendanha (Rio de Janeiro)